

Geografia 
 McNabb – villaggio nella contea di Putnam, Illinois, Stati Uniti d'America

Persone 
 Chet McNabb – cestista, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro statunitense
 Donovan McNabb – ex giocatore statunitense di football americano
 Sean McNabb – bassista statunitense di musica heavy metal
 Vincent McNabb – religioso, presbitero e scrittore irlandese